Amistad – goletta costiera a due alberi del XIX secolo,
Amistad – film di Steven Spielberg del 1997
 Amistad – census-designated place statunitense della contea di Val Verde nello Stato del Texas
 Processo contro l'Amistad – storico caso giudiziario per la causa abolizionista statunitense.